Караджа бей може да се отнася за:

 Караджа бей, сподвижник на Сюлейман Челеби, убит заедно с последния и други негови сподвижници през 1410/11 г.
 Караджа бей Дамат, бейлебрей на Анадола командващ десния фланг на османската армия в битката при Варна, убит в битката;
 Караджа паша.